Колесо — деталь машини, механізму у вигляді кола зі спицями чи суцільного диска
 Колесо — фігура в теорії графів
 «Колесо» — французький фільм режисера Абеля Ганса, знятий у 1923 році

Театри
 «Колесо» — академічний камерний театр у Києві
 «Колесо» — театр у Тольятті
 «Колесо» — аматорський театр у Вітебську

Див. також 
 Біляче колесо
 Ведуче колесо
 Вітряне колесо
 Водяне колесо
 Гімнастичне колесо
 Гребне колесо
 Запасне колесо
 Зубчасте колесо
 Кермове колесо
 Оглядове колесо
 Колесо Фортуни — філософська концепція
 Колесо Фортуни (троянда) — кругле вікно на фасаді католицького храму за готичної доби
 Колесо духів — древня мегалітична пам'ятка на Голанських висотах
 Дхармачакра (Колесо Дхарми) — символ дхарми
  — тип феєрверку
 Колесування — вид страти
 Коло (значення)
 Колесо смерті (значення)